Tippi steht für:

 Tippi oder Tepi (Stadt), Universitätsstadt in der Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker in Äthiopien 
 Tippi, ein Zusatzzeichen der Gurmukhi-Schrift
 Tippi Hedren (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin
 Tippi Degré (* 1990), französische Schriftstellerin
 Tippi Gray, Spitzname von Clifford Gray (1892–1969), US-amerikanischer Bobsportler 
 Tippi, eine der beiden Hauptfiguren im Roman „Eins“ von Sarah Crossan

Siehe auch:
 Tippy Larkin (1917–1991), US-amerikanischer Boxer
 Tipi
 Trippi